Термин Анху има више значења.

 Ано (Аквитанија, Атлантски Пиринеји). 
 -{ANHU}-, ознака за ангиотензин.